Исмаи́л Хан Абульфа́т Хан оглы́ Зиятха́нов (Елизаветполь,  — 1920) — российский и азербайджанский государственный и политический деятель.

Биография 
Происходил из дворян Елизаветпольской губернии. Исмаил Хан являлся потомком ханов Гянджи из рода Зияд оглу, которые носили в Российской империи фамилию Зиятхановых. Брат российского и азербайджанского военного деятеля, полковника Шахверди Хана Зиятханова и азербайджанского государственного и политического деятеля Адиль Хана Зиятханова. Общее образование Исмаил Хан получил в Елизаветпольской гимназии.

Выпускник юридического факультета Московского университета (30.05.1893). Товарищ прокурора тифлисского окружного суда. Крупный землевладелец. Один из руководителей созданной в 1905 году организации «Дифаи».

Депутат I Государственной Думы (27 апреля — 8 июля 1906). Подписал «Выборгское воззвание» 10 июля 1906 года в Выборге.

Против лиц подписавших воззвание было возбуждено уголовное дело. А обвинялся «… Елизаветпольской губернии Хан Измаил Абульфат Хан оглы Зиатханов, 39 лет», в том, что задумал «возбудить население России к неповиновению, и в противодействии закону посредством особого воззвания, обращенного к народу», и в распространении его «во множестве экземпляров в пределах России». Осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения.

В 1917 году Исполкомом общественных организаций был назначен начальником милиции Гянджи. В марте 1918 года руководил вооружёнными отрядами, противостоявшими большевикам и дашнакам в Шемахинском и Геокчайском уездах.

После образования Азербайджанской Демократической Республики в составе 2-го кабинета министров с 6 октября 1918 года занимал должность «уполномоченного по военным делам». 30 марта 1919 года во главе Чрезвычайной дипломатической миссии Азербайджанской Республики был направлен в Иран для переговоров с шахским правительством.

После падения АДР и подавления майского восстания 1920 года в Гяндже Исмаил Хан Зиятханов был расстрелян.

Генеалогия

Ссылки 
 Сеидзаде Д. Б. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. — Баку, 1991.
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Законодательные акты. (Сборник документов). — Баку, 1998.
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Армия. (Документы и материалы). — Баку, 1998.
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920). Внешняя политика. (Документы и материалы). — Баку, 1998.
 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВРАГ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»
 Гулиев В. Поколение поборников независимости

Исмаил
Азербайджанская аристократия
Выпускники Елизаветпольской гимназии
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Казнённые политики
Расстрелянные в Азербайджанской ССР
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году